Высота — размер или расстояние в вертикальном направлении.

Другие значения 

В астрономии:
Высота светила — угол между плоскостью математического горизонта и направлением на светило.
В военном деле:
Высота — возвышенность рельефа.
В геометрии:
Высота — отрезок перпендикуляра, опущенного из вершины геометрической фигуры (например, треугольника, пирамиды, конуса) на её основание или на продолжение основания. Под высотой также подразумевается длина этого отрезка.
Высота треугольника — перпендикуляр, проведённый из вершины к противоположной стороне треугольника.
В диофантовой геометрии и теории чисел:
Высота — численная функция от числителя и знаменателя обыкновенной дроби.
В высшей алгебре:
Высота идеала — минимум высот простых идеалов, содержащих данный идеал.
Высота нормирования — тип простого спектра кольца нормирования без нуля.
В музыке:
Высота — форма восприятия человеком частоты колебаний звучания ноты.
В искусстве:
«Высота» — кинофильм (СССР, 1957).
«Высота» — кинофильм (Канада, 2010).
Высота — супергерой Marvel Comics, известная под именем Кассандра Лэнг, дочь Скотта Лэнга.

См. также 
 Нормаль
 Высокий
 Высокая
 Высокое
 Altitude